Суперкубок Италии по футболу 2001 () — 14-й розыгрыш Суперкубка Италии, ежегодного футбольного матча, в котором встретились чемпион Серии А и обладатель Кубка Италии предыдущего сезона. Матч состоялся 19 августа 2001 года на стадионе «Делле Альпи» в Турине. В нём сошлись победитель Серии А сезона 2000/01 "Рома" и обладатель Кубка Италии сезона 2000/01 "Фиорентина".

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

См. также 
 Чемпионат Италии по футболу 2000/2001
 Кубок Италии по футболу 2000/2001
 Суперкубок Италии по футболу

2001
Матчи ФК «Рома»
Суперкубок Италии 2001
Суперкубок Италии
Август 2001 года
События 19 августа
Футбольные соревнования в Риме